Čihák ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Čihák (1891–1944), tschechoslowakischer General und Widerstandskämpfer
 Josef Čihák (Fußballspieler) (1909–1978), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Josef Čihák (Tennisspieler) (* 1963), tschechoslowakischer Tennisspieler

 Čihák, Ortsteil von Klášterec nad Orlicí, Okres Ústí nad Orlicí

Siehe auch:
 Czihak